Людо́вик () — чоловіче особове ім'я, латинізована форма франкського королівського імені «Хлодвіг» (Hludwig, «славний боєць»). Було спеціально створене Карлом Великим (також як ім'я Лотар) і дано одному з його синів, як символ спадкоємності по відношенню до династії Меровінгів. До XI століття використовувалося, поряд з іменами Карл, Піпін, Лотар, винятково як династичне ім'я Каролінгів та (дуже рідко) їхніх нащадків по жіночій лінії. У Франції першим з Капетингів це ім'я отримав Людовик VI, а в Німеччині його носили ландграф Тюрингії (Людовінги), можливі нащадки Карла Лотаринзького.

У Франції поряд з широко поширеним ім'ям Луї (Louis) існує також набагато більш рідкісна форма Людовік (Ludovic).

Імператори Священної Римської імперії (і Заходу) 
 Людовик I Благочестивий (778—840) — король франків, король Аквітанії та імператор Заходу у 814—840 (династія Каролінгів).
 Людовик II (825—875) — король Італії (843—875), король Провансу (863—875), імператор Франкской імперії (855—875). З роду Каролінгів.
 Людовик III Сліпий (прибл. 880—928) — імператор Заходу (901—924), король Провансу (887—924), король Італії (899—905), король Нижньої Бургундії (887—924).
 Людвіг IV (Людвіг Баварський) (1282—1347) з династії Віттельсбахів — герцог Баварії, король Німеччини як Людовик V (з 1314), імператор Священної Римської імперії (1328—1347).

Королі

Аквітанії  
 Людовик I Благочестивий (778—840) король у 781—817 (династія Каролінгів).
 Людовик III Молодший (835—882) — король у 852—855 (династія Каролінгів).
 Людовик II Заїка (846—879) — король у 866—879 (династія Каролінгів).

Баварії  
 Людовик II Німецький (804/805-876) — король у 817—843 (династія Каролінгів).
 Людовик III Молодший (835—882) — король у 880—882 (династія Каролінгів).
 Людовик IV Дитя (893—911) — король у 900—911 (династія Каролінгів), також король Лотарингії.
 Людвіг I (1786—1868) — король у 1825—1848 (династія Віттельсбахів).
 Людвіг II (1845—1886) — король у 1864—1886 (династія Віттельсбахів).
 Людвіг III (1845—1921) — король у 1913—1918 (династія Віттельсбахів).

Угорщини 

 Людовик (Лайош) I Великий, король у 1342—1382 (Анжуйська династія).
 Лайош II Ягеллон (Людовик) — король Угорщини у 1516—1526 та Чехії.

Іспанії 
 Людовик I (король Іспанії) (1724).

Італії 
 Людовик II Каролінг (825—875) — король Італії (843—875), король Провансу (863—875), імператор Франкської імперії (855—875).
 Людовик III Сліпий (ок. 880—928) — імператор Заходу (901—924), король Провансу (887—924), король Італії (899—905), король Нижньої Бургундії (887—924).

Польщі 
 Людовик (Людвік) I Великий (1326—1382) — король у 1370—1382 (Анжуйська династія).

Франції 

 Людовик I Благочестивий (778—840) — король франків у 814—840 (династія Каролінгів).
 Людовик II Заїка або Недорікуватий (846—879) — король Західно-Франкського королівства у 877—879 (династія Каролінгів).
 Людовик III (863—882) — король Західно-Франкського королівства у 879—882 (династія Каролінгів).
 Людовик IV Заморський (921/920 — 954) — король Західно-Франкського королівства у 921—954 (династія Каролінгів).
 Людовик V Лінивий (967—987) — король Західно-Франкського королівства у 966—987 (династія Каролінгів).
 Людовик VI Товстий (1081/1078-1137) — король у 1108—1137 (династія Капетингів).
 Людовик VII Молодий (1120—1180) — король у 1137—1180 (династія Капетингів).
 Людовик VIII Лев (1187—1226) — король у 1223—1226 (династія Капетингів).
 Людовик IX Святий (1215—1270) — король у 1226—1270 (династія Капетингів).
 Людовик X Сварливий (1289—1316) — король у 1314—1316 (династія Капетингів).
 Людовик XI Розсудливий (1423—1483) — король у 1461—1483 (династія Валуа).
 Людовик XII Батько Народу (1462—1515) — король у 1498—1515 (династія Валуа).
 Людовик XIII Справедливий (1601—1643) —король у 1610—1643 (династія Бурбонів) .

 Людовик XIV Великий, король Сонце (1638—1715) — король у 1643—1715 (династія Бурбонів).
 Людовик XV Улюблений (1710—1774) —король у 1715—1774 (династія Бурбонів).
 Людовик XVI (1754—1793) — король у 1774—1792/93 (династія Бурбонів).
 Людовик XVII (1785—1795) — король у 1793—1795 (династія Бурбонів) — фактично не правив.
 Людовик XVIII (1755—1824) — король у 1815—1815 і 1815—1824 (формально у 1795—1824) (династія Бурбонів).
 Луї-Філіп I (1773—1850) — король у 1830—1848 (Орлеанська династія).

Герцоги

Аквітанії  
 Людовик Молодий, герцог у 1137—1152 (династія Капетингів).
 Людовик (1397—1415) — герцог у 1401—1415 (династія Валуа).

Баварії  
 Людвіг I Кельгеймський, герцог у 1183—1231 (династія Віттельсбахів), пфальцграф.
 Людвіг II Строгий, герцог Верхньої Баварії у 1253—1294 (династія Віттельсбахів), пфальцграф.
 Людвіг III, герцог Нижньої Баварії у 1290—1296 (династія Віттельсбахів).
 Людвіг IV (1282—1347) — герцог Верхньої Баварії з 1294, герцог Баварії у 1340—1347 (династія Віттельсбахів).
 Людвіг V Бранденбурзький (1315—1361) — герцог Баварії 1347—1349 , герцог Верхньої Баварії у 1349—1361 (династія Віттельсбахів).
 Людвіг VI Римлянин, герцог Верхньої Баварії у 1349—1351 (династія Віттельсбахів).
 Людвіг VII Бородатий, герцог Баварії-Інгольштадта у 1413—1443 (династія Віттельсбахів).
 Людвіг VIII, герцог Баварії-Інгольштадта у 1443—1445 (династія Віттельсбахів).
 Людвіг IX Багатий, герцог Лансгут-Баварії у1450 — 1479 (династія Віттельсбахів).
 Людвіг X, герцог Баварії у 1516—1545 (династія Віттельсбахів).

Бургундії 
 Людовик, герцог Бургундський (1682—1712).

Анжу 
 Людовик I Анжуйський (1339—1384) — герцог Анжуйский, король Неаполітанський та Єрусалимський, граф Провансу, тощо.
 Людовик II Анжуйський (1377—1417) — граф Анжу, Мена, Провансу.
 Людовик III Анжуйский (1403—1434) — герцог Анжу, титулярний король Неаполя з 1417, граф Провансу.

Інші

Графи Фландрії-Невера-Ретеля 

 Людовик I (розум. 1322) — граф Неверу в 1280—1322.
 Людовик (Луї) I Неверський (прибл. 1304—1346).
 Як Людовик II: граф Фландрії з 1322, граф Неверу з 1322.
 Як Людовик I: граф Ретеля з 1328 з дому Дампьер.
 Людовик (Луї) II Мальський (1330—1384).
 Як Людовик III: граф Фландрії з 1346, граф Неверу і де Ретеля з 1346.
 Як Людовик II: граф Артуа та пфальцграф Бургундії з 1382 з дому Дампьер.
 Людовик IV Гонзага (1535—1595) — герцог Неверу у 1565—1595, герцог Ретеля (Louis IV, 1581—1595).

Курфюрсти Пфальца 
 Людвіг III — курфюрст Пфальца у 1410—1436.
 Людвіг IV — курфюрст Пфальца у 1436—1449.
 Людвіг V — курфюрст Пфальца з династії Віттельсбахів у 1508—1544.
 Людвіг VI (1539—1583) — курфюрст Пфальца з династії Віттельсбахів у 1576—1583 рік.

Ландграфа Гессен-дармштадтською 

 Людвіг IX (1719—1790) — ландграф в 1768—1790.

Принци Конде 
 Людовик I Бурбон-Конде (1530—1569) — родоначальник роду Конде.
 Людовик II Бурбон-Конде (1621—1686) — французький полководець, учасник Тридцятирічної війни та Фронди.
 Людовик III Бурбон-Конде (1668—1710)
 Людовик Генріх I Бурбон-Конде, іноді Людовик IV (1692—1740)
 Луї-Жозеф де Бурбон-Конде, іноді Людовик V (1736—1818)
 Луї-Анрі-Жозеф Бурбон-Конде, іноді Людовик VI (1756—1830) — останній з роду Конде.

Графи та ландграф Тюрінгії 
 Людвіг I Бородатий (помер прибл. 1080), граф Тюрінгії.
 Людвіг II Скакун (помер 1123), граф Тюрінгії.
 Людвіг I (III) (прибл. 1090 — 13 січня 1140), граф Тюрінгії з 1123, ландграф Тюрінгії з прибл. 1131.
 Людвіг II Залізний (прибл. 1128 — 14 жовтня 1172), ландграф Тюрінгії з 1140.
 Людвіг III Благочестивий (прибл. 1152—1190), ландграф Тюрінгії з 1140, пфальцграф Саксонії у 1180—1181.
 Людвіг IV Святий (28 жовтня 1200 — 11 вересня 1227), ландграф Тюрінгії та пфальцграф Саксонії з 1217.

Інші 
 Людовик Менський (прибл. 800—867) — абат Сен-Дені, Сен-Рікье та Сен-Вадріль, незаконний син Роргона I, графа дю Мен, і Ротруда, дочки імператора Карла Великого та Хільдегарди.
 Гріньон де Монфор, Людовик Марія (31 січня 1673 — 28 квітня 1716) — католицький святий, письменник епохи бароко.

Чоловічі імена